Голышманово — село в Голышмановском районе Тюменской области. Административный центр Голышмановского сельского поселения.

География 
Село расположено в нескольких километрах от районного центра — Голышманово.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Голышмановского района